Sonate voor cello en piano nr. 1 (Rautavaara) van Einojuhani Rautavaara
 Sonate voor cello en piano nr. 1 (Schnittke) van Alfred Schnittke